Kivikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivikari, Haapavesi, Norra Österbotten, 
 Kivikari, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Kivikari, Alajärvi, Södra Österbotten, 
 Kivikari (vid Lampalouto, Björneborg), Satakunta, 
 Kivikari (vid Viavesi, Björneborg), Satakunta, 
 Kivikari, Ikalis, Birkaland, 
 Kivikari, Urdiala, Birkaland, 
 Kivikari, Janakkala, Egentliga Tavastland, 
 Kivikari, S:t Michel, Södra Savolax, 
 Kivikari, Nystad, Egentliga Finland, 
 Kivikari, Tövsala, Egentliga Finland, 
 Kivikari, Nagu, Egentliga Finland, 
 Kivikari, Fredrikshamn, Kymmenedalen, 
 Kivikari (vid Kuutsalo, Kotka), Kymmenedalen, 
 Kivikari (vid Aspö, Kotka), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar